Плавание в ластах на Всемирных играх 2017 включало розыгрыш десяти комплектов медалей.

Распределение наград

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
Плавание в ластах

 Результаты на официальном сайте